Miejscowości w USA:
 Minto – jednostka osadnicza w stanie Alaska, w okręgu Yukon-Koyukuk
 Minto – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Walsh
Gminy w USA:
 Minto (ang. Minto Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Cavalier

Miejscowości w Kanadzie:
 Minto w Ontario
 Minto w Nowym Brunszwiku